BitDefender TrafficLight — бесплатное приложение для защиты пользователя от веб-угроз, разработанное румынской компанией BitDefender с применением облачных технологий. Продукт распространяется в виде программного решения для Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, а также в виде отдельного расширения для Chromium и браузеров на его основе (Google Chrome, CoolNovo и другие).

Особенности 
BitDefender TrafficLight обладает проактивным анализатором, сканирующим веб-трафик на предмет шпионского ПО и фишинга прежде, чем они достигнут браузера и смогут нанести вред пользователю. При этом, если сайт в целом надёжен, но содержит небезопасные элементы, то защитные модули заблокируют только опасное содержимое. Для большей безопасности программа проводит интеграцию в поисковые системы, такие как Google или Bing, анализируя результаты поисковой выдачи и оценивая их безопасность. Дополнительную функциональность предоставляет сервис сокращения ссылок, который также проверяет надёжность и безопасность ссылок.
При этом, как отмечают обозреватели, несомненным плюсом программного решения является его минимализм, так как никакие тулбары не устанавливаются, лишь появляется небольшой индикатор, не отвлекающий от работы.

Примечания

См. также 
Web of Trust — подобное программное обеспечение, работающее на основе пользовательских оценок.

Ссылки 
 Официальные сайты
 

 Обзоры в прессе
 
 
 

Облачные приложения
Антишпионские программы
Антивирусы